Bouge tranquille ! est le douzième tome de la série Le Génie des alpages, bande dessinée réalisée par F'murr (dessin et scénario). L'album a été publié en 1998 par Dargaud.

Notes et références

Annexes

Documentation 
 .

Lien externe 
 .

Le Génie des alpages